Пасечная — название географических объектов.

Река в России 
 Пасечная — река в Приморском крае, впадает в реку Лазовка.
 Пасечная — река в Красноярском крае, впадает в реку Ус.

Населённые пункты на Украине 
 Пасечная — село в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.
 Пасечная — село в Барышевском районе Киевской области.
 Пасечная — село в Старосинявском районе Хмельницкой области.
 Пасечная — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.

Фамилии 
 Пасечная, Людмила Яковлевна (род. 1948) — украинский политик.

См. также 
 Пасечная улица